MAAF est un sigle pouvant désigner notamment :
 le ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt français, de 2012 à 2017 ;
 la Mutuelle d'assurance des artisans de France.